В данной статье представлены рекорды клуба Национальной хоккейной лиги Ванкувер Кэнакс.

Карьерные показатели (1970 — наст. время)

Все игроки

Очки

Голы

Передачи

Матчи 

 Хет-трики: Маркус Нэслунд и Тони Танти, 10

Защитники

Очки

Вратари

Матчи

Победы

Пропускаемые шайбы 

*Для игроков, сыгравших не менее 50 матчей

Процент надежности 

*Для игроков, сыгравших не менее 50 матчей

«Сухие» матчи

Тренеры

Рекорды за один сезон 

Данные показатели были достигнуты командой (игроком) в течение одного регулярного сезона.

Командные достижения

Полевые игроки

Вратари

Карьерные достижения в играх плей-офф (1970 — наст. время)

Достижения в одном розыгрыше плей-офф 
Данные показатели были достигнуты в течение одного розыгрыша плей-офф.

Командные достижения

Полевые игроки

Вратари

См. также 
 Ванкувер Кэнакс
 Сезоны Ванкувер Кэнакс
 Список главных тренеров Ванкувер Кэнакс

Ссылки 
 Статистика Ванкувер Кэнакс на Canucks.com
 Статистика Ванкувер Кэнакс на NHL.com

Ванкувер Кэнакс